Прага — международные шахматные турниры проводились Федерацией чешских шахматистов и комитетом торгово-промышленной выставки в Праге (1908), Главным объединением чехословацких шахматистов и оргкомитетом Всемирной шахматной олимпиады (1931), Министерством просвещения (1946) и Шахматной федерацией Чехословакии (с 1956).

Победители

Литература 
 

Прага (шахматный турнир)